Сэма — фамилия.

Представители:
 Сема, Александр Андреевич (род. 1952) — советский гребец, олимпийский чемпион.
 Сема, Анатолий Максимович (род. 1938) — советский, казахстанский и российский орнитолог.
 Сема, Кен (род. 1993) — шведский футболист, полузащитник. Младший брат Майка Семы.
 Сема, Майк (род. 1988) — шведский футболист, полузащитник. Старший брат Кена Семы.
 Сэма, Эрика (род. 1988) — японская теннисистка. Сестра Юрики.
 Сэма, Юрика (род. 1986) — японская теннисистка. Сестра Эрики.

Топоним 
 Сема (река) — река на западе Республики Алтай.

Прочее 
 Сема — дифференциальный семантический признак.